De voksnes rækker kan henvise til flere ting:
 De voksnes rækker (Matador-afsnit) – afsnit 17 af tv-serien Matador
 De voksnes rækker (kortfilm) – dansk kortfilm fra 2017